Giesriegl ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Giesriegl (* 1966), österreichische Sängerin
 Dominik Giesriegl (* 1986), österreichischer Komponist